Constanza hace referencia a varios artículos:

Nombre
 Constanza, nombre femenino

Historia 
 Concilio de Constanza, que acabó con el Cisma de Occidente;

Localidades 
 Constanza (Alemania)
 Constanza (Santa Fe), Argentina.
 Constanza (República Dominicana)
 Constanza (Rumania)
 Lago Constanza

Personas 
 Constanza de Antioquía (1127-1163), princesa de Antioquía, hija única de Bohemundo II de Antioquía;
 Constanza de Aragón (1179-1222), princesa de Aragón y reina consorte de Hungría, Sicilia y emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico, hija de Alfonso II el Casto de Aragón;
 Constanza de Aragón y Navarra (1344-1363), hija de Pedro IV de Aragón, princesa de Aragón y reina consorte de Sicilia merced a su matrimonio con Federico III de Sicilia;
 Constanza de Borgoña (1046– 1093), dama de la nobleza francesa, reina de Castilla y León como segunda esposa de Alfonso VI;
 Constanza de Bretaña (1161-1201), única hija y heredera de Conan IV, duque de Bretaña;
 Constanza de Castilla (1136-1160), hija de Alfonso VII de Castilla y esposa de Luis VII de Francia;
 Constanza de Castilla (1354-1394), hija de Pedro I de Castilla y esposa de Juan de Gante;
 Constanza de Castilla (antes de 1405-1478), hija de Juan de Castilla y Castro y abadesa del convento de Santo Domingo el Real de Madrid;
 Constanza de Sicilia, desambiguación.

Nombres femeninos